Mercier je příjmení francouzského původu, které znamená „obchodník se střižním zbožím“. Nositeli jsou:

 Désiré-Joseph Mercier (1851–1926), belgický filosof a teolog, arcibiskup v Mechelen, kardinál
 Gaston Mercier (1932–1974), francouzský veslař
 Jason Mercier (* 1986), americký hráč pokeru
 Joël Mercier (* 1945), francouzský arcibiskup
 Lizzy Mercier Descloux (1956–2004), francouzská zpěvačka
 Louis-Sébastien Mercier (1740–1814), francouzský filozof a spisovatel, 
 Michèle Mercier (* 1939), francouzská herečka
 Pascal Mercier, vlastním jménem Peter Bieri (* 1944), švýcarský spisovatel
 Philippe Mercier (1689–1760), francouzský malíř

další významy
 Baume & Mercier, švýcarský výrobce hodinek
 Champagne Mercier, značka šampaňského 
 Mercier (Montréal), čtvrť v Montréalu
 Mercier (Québec), město v provincii Québec

Francouzská příjmení